Freenix es uno de los nombres que se les da a los sistemas operativos libres tipo UNIX. Véase Unix-like.

Algunos Freenixes son:

 Darwin
 DragonFlyBSD
 FreeBSD
 GNU
 Inferno
 Linux
 Minix
 NetBSD
 OpenBSD
 OpenSolaris
 Plan 9

Unix

ru:Unix-подобная операционная система
sk:Unix-like